Langlois är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Al Langlois (1934–2020), kanadensisk ishockeyspelare
 Charles Langlois (1692–1762), fransk skådespelare som tillbringade en stor del av sitt yrkesverksamma liv i Sverige
 Charles-Victor Langlois (1863–1929), fransk historiker
 Ernest Langlois (1857–1924), fransk historiker
 Eustache-Hyacinthe Langlois (1777–1837), fransk målare
 Hippolyte Langlois (1839–1912), fransk general och militärteoretiker
 Jérôme-Martin Langlois (1779–1838), fransk målare
 Lloyd Langlois (född 1962), kanadensisk freestyleåkare
 Miah-Marie Langlois (född 1991), basketspelare

Franska efternamn